Pentru alte utilizări ale numelui Găină, vezi Găină (dezambiguizare).

Găină este un nume de familie din România și Basarabia. Cuvântul „găină” provine de la latinul "gallina" cu semnificația bine cunoscută. Există un trib la bașchiri și o localitate în Bielorusia, ambele cu denumirea "Gaina", cu accentul pe "i".

 Andrei al lui Petru Găină - deputat în Sfatul Țării
 Boris Găină - vinificator
 Carmen Găină- geofizician, director al centrului de evoluție și dinamica terestră de la Universitatea din Oslo ( Norvegia)
 Gică Ionescu-Găină- сompozitor
 Vasile Găină - teolog, rectorul Universității din Cernăuți
  Vasile Găină- primar la Chițcanii-Vechi 
 Valeriu Găină (n.1956), muzician rock din , originar din Basarabia
 Viorel Găină- jurist și deputat român

Vezi și 

 Gaina (erou)

Dezambiguizare
Nume de familie românești